Йохан Щраус може да се отнася за:
 Йохан Щраус (баща) - австрийски композитор, популяризирал валса, (1804 – 1849)
 Йохан Щраус (син) – австрийски композитор (1825 – 1899)